Clérambard est une pièce de théâtre de Marcel Aymé (1950)
 Clérambard est un film d'Yves Robert (1969) d'après la pièce de théâtre

Homonymie de titre